Михаи́л Миха́йлович Решетня́к (; род. 15 июля 1989, Черновцы, УССР, СССР), более известный как Ми́ша Ма́рвин, — украинский певец, композитор и автор песен.

Биография

Ранние годы 
Михаил родился 15 июля 1989 года в городе Черновцы (Украина). Родители Михаила — дипломированные массажисты. Имеет старшую сестру Татьяну, которая тоже является исполнительницей, более известной под псевдонимом TAYANNA, а также двоих младших братьев Богдана и Тараса.

В раннем детстве, по настоянию родителей, ходил учиться вокалу, принимал участие в различных певческих состязаниях. В 1996 году Михаил пошёл в первый класс местной школы № 5, где также продолжал заниматься вокальной деятельностью. Будучи юнцом, он решил попробовать свои силы в украинском мероприятии «Хочу стать звездой», где дошёл до финала и одержал победу в конкурсе. В 2006 году, после окончания школы, Михаил переехал в Киев, где поступил в Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств на кафедру музыковедения.

Карьера 
Во время обучения в высшем учебном заведении Михаил занимался музыкальной деятельностью и даже состоял в бой-бэнде «Павлики International», в котором он пробовал пробиться к вершине шоу-бизнеса под руководством известного украинского певца и народного артиста Виктора Павлика. Тогда у Михаила был псевдоним Майк Бэйс. Правда вскоре группа прекратила своё существование из-за отсутствия концертов и ресурсов. В то же время музыканта отчисляют с третьего курса академии из-за не сданной сессии.

В 2013 году Михаил познакомился с генеральным директором «Black Star inc.» Павлом Курьяновым (Пашу), который предлагает ему сотрудничество в области написании текстов песен. Сразу же музыкант начал работать в качестве поэта в команде Егора Крида. Результатом их совместного творчества явился альбом «Холостяк». Параллельно велась работа и с другими артистами лейбла и сторонними исполнителями. В соавторстве с Мишей Марвиным были созданы треки «Кислород» (Мот feat. ВИА Гра), «Наверно» (Елена Темникова feat. Natan), «Мама, я влюбилась» (Ханна) и другие.

В 2015-ом начал сотрудничество с лейблом Black Star. Его первая совместная работа с Тимати и KAN’ом — «Ну что за дела?» набирает более 6 млн просмотров на YouTube. В июле 2016 года выпускает первый сольный трек «Ненавижу», который становится лидером поп-чарта iTunes, а также клип, который за сутки набирает больше полумиллиона просмотров на YouTube.

В 2017 году выпускает совместную песню с Эммой М — «Перемотай», которая встает в ротации на радиостанции Europa Plus и другие. Уже в следующем году у артиста выходит трек «С ней», клип к которому набирает рекордное количество просмотров на YouTube за карьеру исполнителя — более 5 миллионов за 2 месяца. В этом же году Михаил выкладывает сразу два мини-альбома за два месяца — «Танцуй» и «Чувствуй», во второй, помимо сольных песен, вошли совместные работы с Haart’ом и Artik & Asti.

В марте 2019-ого артист работает над саундтреком к фильму «Счастье — это…» совместно с Наzимой, а в ноябре с Олегом Терновым (TERNOVOY) к телесериалу «Дылды». В этом же году выпускает песню на украинском языке с HammAli & Navai — «Я закохався». Также снимается в клипе Наzимы «Я твоя» в главной роли, после оба записывают акустическую версию песни.

В январе 2020 года Михаил записывает совместную песню с Ани Лорак — «Ухожу». В мае выкладывает трек с Ханной, который стартует в первой строчки чарта iTunes Russia Топ-100. Также в августе выходит в свет сингл «Спой», в создании которого принял участие Мот.

В феврале 2021 года совместно с Pasha Leem выходит трек «Пьяный в такси».

22 мая 2021 года победил c Ханной в номинации «Лучший дуэт» от RU.TV на песню «Французский поцелуй».

В мае 2022 года после вторжения России на Украину сообщил, что совместная работа с российским лейблом Black Star Inc. подошла к концу, заявив: «Я больше не артист лейбла Black Star. Я больше не Миша Марвин».

16 сентября 2022 года выпустил трек «Porn» под старым псевдонимом Миша Марвин. Позже стало известно, что он вернулся в Россию и возобновил сотрудничество с лейблом Black Star, удалив из соцсетей свои посты в поддержку Украины. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором заявил, что будет сотрудничать с российским лейблом Black Star.

Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин.
В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы.

Так и случилось. Мы с @pashuofficial и @walterlerusse все обсудили. Больше нет никаких недопониманий. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаёмся коллегами и друзьями) 🤝

Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом. 🚀

Слушайте мой новый трек Porn на всех площадках.

Решение о возобновлении сотрудничества с российским лейблом Black Star вызвало негодование со стороны украинцев. «Да, деньги не пахнут», «Продался», «Деньги превыше всего. Печалька!», «Дно», «Разочарование», «Стыдно за тебя. Больше я о таком артисте и таком человеке в принципе не хочу ничего слышать и видеть», «Миша, ты серьезно? Пока Россия убивает наших детей, ты к ним вернулся?», — пишут подписчики.

Работы

Дискография 
Студийные альбомы

Концертный альбом

Синглы

Участие в релизах других исполнителей

Видеография

Награды и номинации

Чарты

Примечания 

Родившиеся 15 июля
Родившиеся в Черновцах
Родившиеся в 1989 году
Певцы и певицы Украины
Певцы и певицы России
Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы XXI века
Музыканты по алфавиту
Исполнители Black Star Inc.
Поп-музыканты Украины
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Поп-вокалисты Украины
Ютуберы Украины
Блогеры Украины
Тиктокеры Украины
Ютуберы России
Блогеры России